Фішергорн — назва гір та гірського масиву в Бернських Альпах, розташованих на межі кантонів  Берн, Вале. Масив Фішергорн має три вершини з такими назвами:
 Великий Фішергорн (4 049 м.н.м.)
 Задній Фішергорн (4 025 м.н.м.)
 Малий Фішергорн, також відома як Окс () (3 895 м.н.м.)

Гірські вершини Альп
Альпійські чотиритисячники
Гори Швейцарії
Бернські Альпи